Verbo puede referirse a:

Gramática y lingüística 
 Verbo, la parte de la oración o categoría léxica que expresa existencia, acción, consecución, condición o estado del sujeto.
 Verbo copulativo, un tipo de verbo que poseen algunas lenguas para construir la llamada predicación nominal.
 Verbo auxiliar, un verbo que proporciona información gramatical y semántica adicional a un verbo de significado completo.
 verbo irregular, un tipo de verbo que posee conjugaciones particulares o idiosincráticas según el tiempo o modo en el que sea conjugado.
 Verbo predicativo, un tipo de verbo que expresa un significado que por lo general denota acción, ya sea concreta o abstracta.
 Verbo semipredicativo o semicopulativo; un tipo de verbo que se encuentra a medio camino entre el verbo predicativo y el verbo copulativo, y posee usos característicos de ambos, de manera que puede ser sustituido por un verbo copulativo sin que se pierda demasiado significado.
 Verbo pronominal, un tipo de verbo que se conjuga con un pronombre átono en todas sus formas.
 Verbo reflexivo, un tipo de verbo que se conjuga con un pronombre átono en todas sus formas, que concuerda en género y número con el sujeto, y además carece de función sintáctica. También llamado verbo recíproco, un tipo de verbo que necesita dos o varios sujetos.
 Verbo transitivo, un tipo de verbo que puede tener dos participantes o argumentos nucleares.
 Verbo de ascenso, un tipo de verbo intransitivo que cuyo único argumento es de tipo oracional (ejemplo de este tipo de verbos son parecer, semejar, resultar, que algunos autores catalogan como copulativos).
 Verbo ditransitivo o bitransitivo; un tipo de verbo que puede seleccionar un objeto directo y un objeto indirecto, permitiendo precisar el alcance del verbo.
 Verbo deponente, un tipo de verbo usado en latín clásico con significación de voz activa, pero cuya conjugación se realiza en voz pasiva.
 Verbo defectivo, un tipo de verbo cuyo paradigma flexivo o conjugación carece de algún tiempo, modo o persona en su conjugación regular, o varias de estas cosas al mismo tiempo.
 Verbo indoeuropeo, un tipo de verbo indoeuropeo.
 Verbo copulativo indoeuropeo, un tipo de verbo indoeuropeo.
 Términos que se utilizan en la tipología lingüística para designar un tipo determinado de lengua teniendo en cuenta la secuencia no marcada o neutra de una lengua:
 Sujeto verbo objeto o SVO.
 Sujeto objeto verbo o SOV.
 Verbo sujeto objeto o VSO.
 Verbo objeto sujeto o VOS.
 Objeto sujeto verbo o OSV.
 Objeto verbo sujeto o OVS.

Arte 
 Verbo (2010), película española dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y protagonizada por Alba García y Miguel Ángel Silvestre.
 Jesús, verbo no sustantivo (1988), el segundo álbum del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.
 Verbo América, mural creado por el pintor chileno Roberto Matta en 1996.
 Verbo Carne (1999), canción creada e interpretada por Gustavo Cerati.

Prensa 
 Verbo, revista tradicionalista publicana en Madrid.

Religión 
Verbo: Logos, la segunda persona de la trinidad cristiana.